Die Abkürzung TGR steht für

 Tasmanian Government Railways, eine ehemalige Bahngesellschaft
 Taieri Gorge Railway, eine neuseeländische Museumsbahn
 Terminal Growth Rate, die ewige Wachstumsrate einer Investition
 TGR (Regionalnachrichten, separate Nachrichtensendungen für jede italienische Region), siehe Rai_Tre
 Touggourt, IATA-Code des Flughafens in Algerien
 Transcription Coupled Repair; siehe DNA-Reparatur

TGR